Кры́мно () — село на территории Украины, находится в Старовыжевском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0725082201. Население по переписи 2001 года составляет 2019 человек. Почтовый индекс — 44420. Телефонный код — 3346. Занимает площадь 8,086 км².

Адрес местного совета 
44420, Волынская область, Старовыжевский р-н, с.Крымное

Ссылки 
 

Населённые пункты Старовыжевского района